APB Havencentrum is een bezoekerscentrum voor de haven van Antwerpen. Het centrum werd opgericht in 1988 door de provincie Antwerpen als educatief centrum om jongeren hun toekomstmogelijkheden in de haven te laten ontdekken. Het Havencentrum richt zich voornamelijk op scholen, maar biedt ook programma's voor bedrijven en verenigingen. Het is gelegen aan de Scheldelaan, vlak bij Fort Lillo.

Het Havencentrum is geen museum, maar richt haar blik op het heden en de toekomst. Het wil jongeren in contact brengen met de haven als motor van onze welvaart en toekomstige werkplek. De doelstelling van het centrum is drieledig: kennisoverdracht naar jongeren realiseren, het maatschappelijk draagvlak voor de haven versterken en bedrijven waar mogelijk ondersteunen. Hierbij staat het duurzaam ondernemen in de haven centraal. Dit wil zeggen aandacht schenken aan een duurzame economische ontwikkeling, aan de mensen die dit verwezenlijken en aan de omgeving waarin dit gebeurt.

Missie 

Sensibiliseren en enthousiasmeren op het terrein om het maatschappelijk draagvlak voor de haven (maritiem, logistiek, industrieel) te versterken. Bijzondere aandacht gaat naar jongeren om hun interesse op te wekken en hen tewerkstellingskansen te tonen.

Rondleidingen in de haven 

De beste manier om de haven te ontdekken is ze te beleven, haar mensen te ontmoeten en de bedrijvigheid op de haventerreinen waar te nemen. Het Havencentrum organiseert daarom havenbezoeken door de haven van Antwerpen per bus of per boot. Tijdens deze havenrondleidingen vertellen gidsen over het belang van de haven, industrie en logistiek voor ons dagelijks leven. Het Havencentrum biedt verschillende programma’s op maat van de verschillende groepen.

Trivia 

In 2005 werden enkele scènes van de Vlaamse fictieserie Kinderen van Dewindt opgenomen in het Havencentrum van Lillo.

Externe link(s) 
Officiële website
Port of Antwerp
Port Center Network

Antwerpse havengebied